Даг Форнесс (); (30 июня 1948 Хамар), Норвегия) — норвежский конькобежец, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион Норвегии в классическом многоборье, серебряный призёр чемпионата Норвегии в спринтерском многоборье. Выступал за клуб Hamar Idrettslag.

Спортивная биография 

Даг Форнесс выступал за клуб Hamar Idrettslag. В 1969 году он победил на чемпионате страны, чемпионате Европы и чемпионате мира. В этом же году установил мировой рекорд на дистанции 3000 метров. За эти достижения был удостоен премии имени Оскара Матисена и стал лучшим спортсменом года в Новегии. После выступления на олимпийских играх 1972 года завершил выступления на конькобежных соревнованиях. В 1972 году Даг Форнесс играл в чемпионате Норвегии по футболу за клуб «Шейд».

Спортивные достижения

Рекорды мира

Примечания

Ссылки 
 PR's van Fornæss op Jakub Majerski's Speedskating Database
 Даг Форнесс на сайте SchaatsStatistieken.nl

Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Абсолютные чемпионы Европы по конькобежному спорту
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту
Конькобежцы Норвегии